Такмичење у скоку удаљ за жене на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 13. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 34 атлетичарке из 26 земаља.

 1.  Аустралија (2)
 2.  Бахами (1)
 3.  Бразил (1)
 4.  Британска Девичанска Острва (1)
 5.  Камбоџа (1) 
 6.  Канада (1) 
 7.  Кина (1)
 8.  Централноафричка Репунлика (1)
 9.  Чехословачка (2) 

 10.  Финска (1)
 11.  Источна Немачка (2)
 12.  Западна Немачка (2)
 13.  Уједињено Краљевство (1)
 14.  Гренада (1)
 15.  Гвајана (1)
 16.  Мађарска (1)
 17.  Индија (1)
 18.  Јамајка (1)

 19.  Норвешка (1) 
 20.  Португалија (2)
 21.  Румунија (2)
 22.  Сејшели (1) 
 23.  Шведска (1) 
 24.  СССР (2)
 25.  САД (3) 
 26.  Горња Волта (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства првенства (13. августа 1983), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1983.

Сатница 
 (UTC+2)

Резултати 
Такмичење у скоку удаљ одржано је у тешким временским условима уз ветар који је повремено достизао брзиву и два пута већу од дозвољене. Што је имало утицаја на резултате и коначан пласман.

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке биле су подељене у две групе са по 17 учесница. Квалификациона норма за финале износила је 6,40 метара (КВ), коју су испуниле 12 такмичарки,.

Финале 

 Легални резултати и редослед финалиста без помоћи ветра
1. Хајке Дауте — 7,02
1. Татјана Проскурјакова — 7,02
3. Анисоара Кусмир-Станчу — 7,00
4. Карол Луис — 6,93 
5. Беверли Кинч — 6,90
6. Жужа Вањек — 6,81
7. Ева Муркова — 6,71
8. Робин Лоравеј — 6, 65

Референце

Спољашње везе 
 Статистика светских првенстава на отвореном ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном